Existen varios lugares de enterramiento con la denominación cementerio de San Sebastián:
 el cementerio de San Sebastián de Casabermeja, en la provincia de Málaga (España), un bien de interés cultural;
 el cementerio de la Sacramental de San Sebastián de Madrid (España), ya desaparecido;
 el cementerio de San Sebastián de Porvenir, monumento histórico de Chile.
 el cementerio de San Sebastián (Sebastiansfriedhof), cementerio de Salzburgo (Austria).